Песма Евровизије 2009. је 54. такмичење за најбољу песму Евровизије које је одржано у мају 2009. године у Русији. Русија је добила право да организује такмичење након победе свог представника Диме Билана на Песми Евровизије 2008. у Београду. Песма Евровизије 2009. је одржана у Олимпијској дворани у Москви, главном граду Русије. Такмичење је одржано у највећем граду по броју становника у том тренутку који се у целости налази у Европи.

Након Лондона, Амстердама, Стокхолма, Париза, Минхена, Рима, Осла и Атине, Песма Евровизије је организована у још једном олимпијском граду.

Победио је Александер Рибак, представник Норвешке, са песмом -{Fairytale}- („Бајка“). Норвешка је освојила 387 поена, највише у историји такмичења, и победила са разликом од 169 поена, такође најубедљивијом у историји такмичења.

На Песми Евровизије 2009. су учествовале 42 земље. Словачка се вратила у такмичење, а Сан Марино је одустао. Летонија и Грузија су првобитно најављивале одустајање наводећи као разлог финансијске тешкоће, али су напокон одлучиле да учествују. Грузија је 11. марта објавила да неће учествовати на Песми Евровизије 2009, након што је Референтна група одлучила да је текст њихове одабране песме политички, што крши правила такмичења.

Повратак жирија у гласање 
Резултати неколико претходних Песама Евровизије су довели до дебате међу емитерима о утицају „суседског“ и гласања дијаспоре. Неке земље (Аустрија, Монако) су се повукле са такмичења наводећи „неправедан“ систем гласања као разлог. ЕУР је, након Песме Евровизије 2008, од емитера у упитнику затражила мишљење о могућим изменама поступка гласања од дотадашњег 100% телегласања и, у складу са мишљењем већине емитера у овој анкети, Референтна група Песме Евровизије је на другом састанку у Москви 14. септембра 2008. одлучила да, почевши од 2009, гласови у финалу буду одређени комбинацијом гласова националних стручних жирија и резултата телегласања. Сванте Стокселијус, извршни надзорник такмичења, је изјавио:

Поступак квалификације из полуфинала остаје непромењен, тако да се квалификује девет песама са највећим бројем гласова у телегласању и, као десета, она песма од преосталих која је најбоље пласирана у гласању националних жирија. 8. децембра, Референтна група је одлучила да ће се бодови националних жирија и телегласања у финалу комбиновати у размери 50%:50%.

Свака земља учесница ће имати жири, који ће се састојати од пет чланова, који сви морају бити држављани земље у питању и музички професионалци који се баве радијом, телевизијом, компоновањем или музичком продукцијом, и који морају бити независни од Песме Евровизије или било којих учесника. Међу члановима жирија мора бити и жена и мушкараца и мора бити присутан разуман опсег старости.

На основу гласова чланова жирија биће састављен списак бодова жирија на традиционалан евровизијски начин, тако што ће десет по жирију најбољих песама добити редом 12,10,8,7,6,5,4,3,2 и 1 бод. На основу резултата телегласања гледалаца, биће састављен други списак бодова, и ови бодови ће затим бити сабрани. Десет најбоље пласираних наступа према збиру бодова представљаће коначне резултате националног гласања из те земље, према евровизијској схеми од 12,10,8,7,6,5,4,3,2 и 1 бод. Уколико у збиру бодова две песме буду изједначене, предност ће имати она која је имала вишу позицију у телегласању.

Земље учеснице 
 Две полуфиналне вечери су одржане 12. и 14. маја 2009.
 Све земље учеснице, осим „Велике четворке“, такмичили су се у полуфиналима.
 Из сваког полуфинала по 10 земаља са највише бодова квалификовало се за финално вече.

Земље које су се такмичиле у полуфиналима, биле су распоређене у 6 бубњева, пратећи гласање из претходне године.

Бубњеви:

 1. Грузија се повукла један и по месец након бирања полуфиналног жреба.

Редослед наступања извучен је жребом у Москви 16. марта 2009.

Резултати

Резултати првог полуфинала

Резултати другог полуфинала

Резултати финала

Пре такмичења 
Водећи светски претраживач Гугл је 7. маја 2009. отворио страну  на којој даје своје предвиђање број поена песама учесница на основу броја претрага појединих учесника, као и упоредни развој популарности учесника током времена пред такмичење.

Бина за извођаче биће опремљена са 2.000 m² ЛЕД екрана, што је једнако укупној површини ЛЕД екрана коришћених у свим издањима Песме Евровизије од 2000. до 2008. заједно. Само подијум ће покривати 80 тона стакла, а цела бина ће користити 6.000.000 вати електричне енергије.

Награде Марсел Безенсон 
 Награда новинара: , Александер Рибак, -{Fairytale}-
 Награда композитора за најбољу композицију: , Регина, -{Бистра вода}- (композитор: Александар Човић)
 Награда досадашњих победника за најбољег извођача: , Патрисија Каас, -{S'il fallait le faire}-

Контроверзе 
Грузија је првобитно најавила повлачење с такмичења због умешаности Русије у рат у Грузији, али је ипак потврдила учешће након победе на Дечјој песми Евровизије 2008. уз максималних 12 поена од Русије. За представника Грузије је изабрана група “-{Stephane & 3G}-” с песмом “-{We Don't Wanna Put In}-” која је представљала игру речи која је могла да буде протумачена и као политичка порука против тадашњег премијера Русије Владимира Путина. Референтна група ЕРУ је упутила предлог грузијском емитеру да промени песму или, барем, текст песме, што је Грузија одбила оптужујући Русију да врши притисак, што је резултирало званичним повлачењем Грузије с такмичења те године.

Представнице Израела биле Ноа и Мира Авад, јеврејска и арапска певачица које су извеле песму -{There Must Be Another Way}- (Постоји и други начин) на хебрејском и арапском језику, су биле предмет контроверзи у својој земљи. Неколико локалних јеврејских и арапских уметника и интелектуалаца позвали су Миру Авад да се повуче јер, са њихове тачке гледишта, њено учествовање ствара лажну слику о националној коегзистенцији у Израелу. Њих две су песму описале не као песму мира, већ као песму која позива на поштовање хуманости других.

Делегација Азербејџана протестовала зато што је у разгледници која је најављивала јерменског представника приказан споменик Ми смо наше планине из територијално спорне области Нагорно-Карабах. Разгледница је промењена, али је током презентовања гласова Јерменије Сирушо у рукама држала таблу с које је читала гласове и на чијој залеђини се налазила слика споменика. Исте године су постојале су оптужбе да је на националној телевизији Азербејџана био замагљен број на који је могло да се гласа за Јерменију, а накнадно је Министарство националне безбедности позвало на саслушање неколико грађана који су гласали за Јерменију.

Извођачи који су учествовали раније

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Moscow 2009}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2009. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 11. маја 2009. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 42 песама изведених на Евросонгу 2009. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.

Види још 
 Беовизија 2009.
 Мелодифестивален 2009.

Референце

Спољашње везе 

  Званична веб презентација Песме Евровизије
 Званични Јутуб канал Песме Евровизије
  -{esctoday.com}-, водећи независни евровизијски портал
  Водећи блогови са лица места: -{All Kinds of Everything}-, -{ONEurope}-.

Песма Евровизије 2009.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2009.